Никола́й Андре́евич Ку́йванен — (род. 12 марта 1911, Ропша, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя ― умер 13 марта 1980, Ленинград, РСФСР, СССР) ― советский тубист и музыкальный педагог. Солист Заслуженного коллектива РСФСР академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии

Биография 
Родился в 1911 году в деревне Малые Горки Ропшинской волости 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии (Пиенет Куркут - финск. название, пос. Ропша, Ломоносовского района, Ленинградской области) в рабоче-крестьянской семье: отец Куйванен Андрей Исаевич - рабочий на бумажной фабрике в Ропше, мать Куйванен Мария Адамовна (в девичестве - Каялайнен) - крестьянка, сёстры и братья - Лиза, Ольга и Амалия, Александр и Иван. С детства самостоятельно учился музыке: работал в оркестре пожарной части, служил в Красной армии в музыкальном взводе (играл на трубе, затем на тубе), с 1928 по 1931 год играл в самодеятельном духовом оркестре.

В 1931 поступил и в 1936 году окончил  Ленинградский музыкальный техникум им. М.П.Мусоргского (классы Евгения Рейхе и Владимира Зинченко). В 1934-1936 годах работал в сценическом оркестре Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова, в 1936-1938 годах - солистом-тубистом в джазовом оркестре п/у Г.Ландсберга в кинотеатре "Великан".

В 1938 году выиграл конкурс на место тубиста в ЗКР в академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии, в который (в 1938 году) был назначен новый главный дирижёр - Мравинский Евгений Александрович. С 1938 по 1970 годы был солистом-тубистом Заслуженного коллектива РСФСР Ленинградской филармонии, участвовал под руководством главного дирижёр ЗКР АСО Ленинградской филармонии Мравинского Е.А. в концертах, записях и гастролях этого оркестра в СССР и во многих странах мира, а также работал с другими знаменитыми дирижёрами: Арвидом Янсонсом, Карлом Элиасбергом и др.

Музыканты дают такую характеристику Н.А.Куйванену: {{цитата|Исполнительское мастерство Куйванена Н.А. наиболее ярко проявилось в сольных эпизодах тубы таких произведений как  "Фантастическая симфония" Г.Берлиоза, "Манфред" П.Чайковского, "Весна священна" и "Жар птица" И.Стравинского, в 5,6 и 7 симфониях  С.Прокофьева, в оперных увертюрах "Нюрнбергские мейстерзингеры" "Тангейзер" и "Гибель богов" Р.Вагнера и др.}}
Участвовал в концертной деятельности и в записях в составе медного квинтета (Ленинградской филармонии) им. Эвальда, под руководством А.А.Козлова и др. ансамблях.

С 1970 года и до конца жизни занимался педагогической деятельность - вёл класс тубы в Ленинградском областном детском доме музыкального воспитания им. Н.А.Римского-Корсакова. Ученики-тубисты Н.А.Куйванена работают в симфонических оркестрах Санкт-Петербурга и России, среди них:
 Александр Томашевский, выпускник 1971 года, в 1976 году окончил Ленинградскую консерваторию, солист-тубист оркестра Малого театра оперы и балета (впоследствии, Михайловского театра)
 Николай Стеклов, выпускник 1974 года, в 1979 году окончил Ленинградскую консерваторию (класс В.В.Галузина), в 1975-1977 годах солист-тубист оркестра Оперной студии Ленинградской консерватории
 Николай Канаев, выпускник 1975 года, в 1980 году окончил Ленинградскую консерваторию (класс В.В.Галузина), в 1977-1998 годах солист-тубист оркестра Оперной студии (впоследствии, Театра оперы и балета) Ленинградской консерватории.
Умер в 1980 году.

Семья: жена Александра Куйванен, дочери: Галина Николаевна Сныткина (Куйванен) и Ирина Николаевна Куйванен, внук Арвид (Антон) Куйванен.

 Аудиозаписи 
 К.Сероцкий. Четыре пьесы из сюиты для 4-х тромбонов (соч. 1953 г.) /А.Дубенский. Кончерто гроссо для трёх тромбонов и тубыАким Козлов, Николай Коршунов, Виктор Венгловский и Георгий Данилов (тромбоны), Николай Куйванен (туба). 1968, Мелодия, Д-00021451-2:

Литература

Примечание

Ссылки 
 Яганова А.А. История тубы в России: Опыт изучения архивов РГИА и ГА РФ исследователем А.Р.Левашкиным. История и архивы. 2019. № 3. С. 53-62.

Тубисты по алфавиту
Тубисты России
Академические музыканты СССР
Музыканты ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии